Chilcoin (abr.: CLC, eslogan: "Por la fuerza de la razón") fue una criptomoneda o moneda digital de código abierto, publicada bajo la licencia MIT, sustentada por una red P2P. El primer commit en GitHub fue realizado el 10 de agosto de 2014, convirtiéndose en la primera moneda virtual lanzada en Chile. La página del proyecto dejó de funcionar hacia fines de 2016.

Chilcoin estuvo inspirado y era técnicamente idéntico en su aspecto a Litecoin (LTC), la creación y transferencia de Chilcoins se basaba en un protocolo criptográfico de código abierto el cual no es administrado por ninguna autoridad central.

La moneda fue pensada para ser una moneda electrónica alternativa a Litecoin y Bitcoin, y ofrecía tres diferencias principales:
 La red realiza el procesamiento de un bloque cada 2 minutos en vez de cada 2,5 minutos de Litecoin, lo cual permite una confirmación más rápida de transacciones.
 La red produciría cerca de 1050 millones de CLCs, a diferencia de Litecoin que tendrá cerca de 84 millones de LTCs.
 Al ser similar en estructura a Litecoin, también utiliza la función "scrypt" en su algoritmo de prueba de trabajo. Esto es una función secuencial de memoria dura, concebida por primera vez por Colin Percival, facilitando la minería, ya que no necesita de equipamiento sofisticado como en el caso de Bitcoin.

Además, cada Chilcoin estaría fraccionada en 100 000 000 de unidades más pequeñas, definidas por ocho decimales.

Por la fuerza de la razón 
El eslogan de Chilcoin "Por la Fuerza de la Razón", obedece y hace referencia a una iniciativa presentada por el exsenador Nelson Ávila en el año 2004, en donde proponía discutir un cambio sobre el actual lema del escudo de Chile que dice "Por la Razón o la Fuerza" al nuevo motto  "Por la fuerza de la razón".

Transacciones 
Las transacciones, balances y emisiones de Chilcoins eran gestionadas por la red P2P, que estaba compuesta por el scrypt y su esquema de prueba de trabajo, de manera idéntica a Litecoin y de forma muy similar a Bitcoin. Los Chilcoins eran emitidos cuando se encontraba un valor hash lo suficientemente pequeño, llegado el caso se crea un bloque. El proceso por el cual se encuentran estos hashes y se crean estos bloques es llamado minería.

La tasa de emisión formaba una serie geométrica, y esta tasa se veía disminuida a la mitad cada cuatro años, cada 1 051 200 bloques, alcanzando un total final de 1051 millones de CLC.

El carácter intensivo de la memoria scrypt significa que, a diferencia de Bitcoin, la producción de Chilcoins es de memoria intensiva lo que hace que pueda ser adecuada para la minería con GPU, y que sea más costoso crear implementaciones con FPGA o ASIC.

Véase también 
 Chaucha
 Prosus.Money

Referencias

Enlaces externos 
 Sitio web de Chilcoin
 Github Chilcoin
 Generador de Carteras Chilcoin (Wallet's)
 Explorador de Bloques Chilcoin

Imágenes 

Criptomonedas
Criptoanarquismo